Га́бленц ():

 Габленц (Верхняя Лужица) — коммуна в Германии, в земле Саксония.

Персоналии 
 Габленц, Карл Август фон (1893—1942) — германский пилот, член правления авиакомпании «Люфтганза»
 Габленц, Людвиг Карл Вильгельм фон (1814—1874) — австрийский генерал XIX века.
 Габленц, Эккарт фон (1891—1978) — генерал-лейтенант вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста.